Брылов — русская фамилия (женская форма — Брылова).

Известные носители 
 Брылов, Александр Алексеевич (род. 1950) — спортсмен и тренер.
 Брылов, Георгий Александрович (1898—1945) — художник-график.